Säynätsalo est un toponyme pouvant désigner en Finlande:

 Säynätsalo, district de Jyväskylä
 Säynätsalo, île du lac Päijänne à Jyväskylä
 Säynätsalo, île du lac Päijänne  à Kuhmoinen